Das Arrondissement Gent ist eines von sechs administrativen Arrondissements in der belgischen Provinz Ostflandern. Es umfasst eine Fläche von 943,62 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 17 Gemeinden.

Gemeinden im Arrondissement Gent

Einzelnachweise 

Gent